Apteka „Pod Murzynem” we Wrocławiu
 Kamienica „Pod Murzynem” w Kłodzku

Zobacz też 
 Kamienica „Pod Murzynami” w Krakowie
 Pod Murzynkiem